Stadsparken is Zweeds voor 'het stadspark' en kan verwijzen naar:
 Stadsparken (Helsingborg)
 Stadsparken (Hjo)
 Stadsparken (Jönköping)
 Stadsparken (Lund)
 Stadsparken (Örebro)
 Stadsparken (Oskarshamn)
 Stadsparken (Södertälje)